La Belle Dame sans mercy (Chartier), Frans gedicht van Alain Chartier (15e eeuw)
La Belle Dame sans Merci (Keats), Engels gedicht van John Keats (1819)
La Belle Dame sans Merci (Waterhouse), schilderij van John William Waterhouse (1893) naar Keats
La Belle Dame sans Merci (2005), korte film van Hidetoshi Oneda naar Keats